Долецкий

 Долецкий, Виталий Алексеевич (1929—2020) — генеральный директор Ярославского моторного завода («Автодизель») в 1982—1997 годах.
 Долецкий, Збигнев (Zbigniew Dolecki; 1930—1990) — польский писатель, поэт.
 Долецкий, Станислав Яковлевич (1919—1994) — хирург, академик АМН СССР.
 Долецкая, Лола Геннадьевна (род. 1970) — детский хирург, кандидат медицинских наук.
 Долецкий, Яков Генрихович (Фенигштейн, 1888—1937) — член ВЦИК c 1917 года, нарком внутренних дел Литовско-Белорусской ССР, с 1922 года — руководитель РОСТА (позднее — ТАСС).
 Долецкая, Алёна Станиславовна (род. 1955) — российский журналист, переводчик, редактор.